Mirabel (Ardèche)
Mirabel (Tarn-et-Garonne)
ook:
Mirabel-aux-Baronnies, Drôme
Mirabel-et-Blacons, Drôme
Saint-Jean-Mirabel, Lot

En elders:
Mirabel (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres
Mirabel (Quebec), een plaats in de Canadese provincie Quebec

En daarnaast:
Mirabel (pruim), een boom (Prunus insititia) en de vrucht daarvan